Tessarech peut désigner :
Bruno Tessarech (1947-), écrivain français.
Jacques Tessarech (1862-1929), guitariste et compositeur français.